Onderdistrict in Indonesië
 Babakan Madang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bogor in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Babakan Madang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java